Тамара Николаевна Соснина (род. 19 января 1937 года, Ржев, СССР) — доктор философских наук, философ, специалист в области философской теории бытия.

Биография 
Родилась 19 января 1937 года в Ржеве. В 1959 году окончила историко-филологический факультет Куйбышевского государственного педагогического института.

В 1967 году получила степень кандидата исторических наук в Казанском государственном университете (тема диссертации — «Коммунисты в борьбе за техническое перевооружение Куйбышевской железнодорожной магистрали (1956-1961гг.)»).

В 1979 году присуждена учёная степень «Доктор философских наук» (тема диссертации — «Предмет туда: философский анализ»).

С 1961 года работает в Куйбышевском авиационном институте (ныне Самарский университет).Стаж педагогической работы Т. Н. Сосниной  составляет 57 лет. За это время она заведовала кафедрой политологии и истории Самарского Государственного Аэрокосмического университета и межфакультетской кафедрой Университета Российской Академии, в настоящее время является профессором кафедры философии Самарского университета.

С 50-х годов под авторством Сосниной вышло более четырехсот научных работ, в том числе 21 монография. Как ученый особое внимание уделяет изучению объекта деятельности материального и духовного производства. В числе научных открытий — введение в научный оборот системы понятий о первичном и вторичном предмете труда, условном, нулевом и потенциальном предмет труда.

Активно участвует в научной и общественной работе: была членом Советского комитета по Европейской безопасности и сотрудничеству, депутатом двух созывов Самарского Областного Совета народных депутатов, член специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Признание 

 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999 г.);
 Действительный член Российской Экологической Академии;
 Медаль «Ветеран труда» (1988 г.).
 Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина";
«Юбилейная медаль «За доблестный труд»
 медаль экологического фонда им. В.И. Вернадского «За вклад в устойчивое развитие» (2009

Публикации

Монографии 
Соснина Т.Н.  Карл Маркс о "простых моментах процесса труда". Самара, СНЦ РАН, 2018

Соснина Т.Н.  Стоимость: экономический, экологический и социальный аспекты (методологическое исследование) Самара: СНЦ РАН, 2008.

Соснина Т.Н. Продукт: полный цикл (методологическое исследование) Самара: СНЦ РАН, 2018. 398с.

Соснина Т.Н., Брындин Е.Г., Брындина И.Е. и др. "В.И. Вернадский о «мыслящем и действующем» человечестве как факторе становления ноосферы". В монографии "Научно-образовательное общество как носитель реализации императива экологического выживания человечества в XXI веке" СПб: ЦНИИТ «АСТЕРИОН», 2014. 5с.

Соснина Т.Н. В.И. Вернадский - энциклопедист и пророк Самара: Самарский НЦ РАН, 2012. 148с.

Соснина Т.Н. Продукты природы и общества: сравнительный анализ Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2007. 208с.

ВАК 
Тамара Соснина. Виртуальный продукт: анализ субстратной основы // Международная научно-техническая конференция «Перспективные информационные технологии (ПИТ-2016). — 2016. —  С. 370-374

Соснина Т.Н. Анализ технологических параметров производства (методологический аспект) // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета) . — 2015. — № Т. 14, № 1. — С. 247-257.

Источники 

Философы XX века
Философы XXI века
Доктора наук
Доктора философии
Женщины-учёные
Родившиеся в 1937 году